Jméno Kevin Moore má několik osobností:

 Keb' Mo', nebo také Kevin Moore (* 1951) – americký bluesový hudebník
 Kevin Moore (klávesista) (* 1967) – americký klávesista
 Kevin Moore (fotbalista, 1956) (* 1956) – anglický fotbalista
 Kevin Moore (fotbalista, 1957) (* 1957) – anglický fotbalista
 Kevin Moore (fotbalista, 1958) (* 1958) – anglický fotbalista